O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2006-07 foi a epoca de Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul competição de futebol, , foi arrando-se por Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS). O clube finido em último posição foi relegado, o nove posição jogarado em jogos decisionais.  O número de clubes de temporada foi 20, 10 em Primeira e Segunda Divisões.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conqustou o segundo título por clube é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2007, continuar o força regional e nacional por próxima quatros temporadas. Além, a finalista Académica da Praia qualificado-se campeonato nacional.

O gols totais númeram aproximamente 260.

Clubes

Primeira Divisão

 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 Lapaloma
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
GDRC Vila Nova - bairro de Vila Nova
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
Avenida 77 - Grupo A
 AJ Black Panthers
 Delta
Fiorentina - Calabaceira
Jentabus
Kuminidade
AD Ribeira Grande
ADSC Tchadense - Achada de Santo Antônio - absente
GD Varanda - Achadinha de Baixo

Resumo da Temporada
A edição 2007 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a Sporting Clube da Praia

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: AD Ribeira Grande
2a: AJ Black Panthers

Campeão

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
2006 em Cabo Verde
2007 em Cabo Verde
Década de 2000 na Ilha de Santiago

2007 Santiago Island League (South)